Kvalspelet till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2021 hade 52 nationer som kämpade om 23 platser till mästerskapet, dit värdlandet Kamerun var direktkvalificerat. Lagen delades in i tolv kvalgrupper med vardera fyra lag.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Källor
 Officiell hemsida
 
Kvalspel